Джозеф Хенрич (Joseph (Joe) Henrich, род. 1968) — канадский учёный, профессор эволюционной биологии человека в Гарвардском университете и заведующий кафедрой . Ранее был профессором психологии и экономики в Университете Британской Колумбии. Основная тема исследований — социальная эволюция человека.

Биография 
Имеет степень бакалавра антропологии и аэрокосмической техники университета Нотр-Дам (1991 год). С 1991 по 1993 год работал инженером по системам тестирования в компании  в Спрингфилде, штат Вирджиния, США. В 1995 году получил степень магистра, а четыре года спустя — докторскую степень в области антропологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

С 2002 по 2007 год работал на факультете антропологии Университета Эмори. Затем работал профессором университета Британской Колумбии. В 2015 году он был избран профессором и заведующим кафедрой эволюционной биологии человека Гарвардского университета.

Исследования 
Области исследований проф. Хенрича включают такие разделы социальной психологии как: культурная трансмиссия, , природа социальной стратификации и эволюция религиозных убеждений. Проф. Хенрич пропагандирует идею о вреде многоженства для общества. Исследования Хенрича также посвящены психологическим отличиям носителей Западной цивилизации от остального человечества. Хенрич и его единомышленники выделяют в особую категорию человечества жителей западных стран, обозначая их аббревиатурой WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Исследования проф. Хенрича показывают, что при психологическом тестировании представители данной социальной группы резко отличаются от остальных людей.

Избранные публикации

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 Интервью проф. Хенрича на тему культурной эволюции
 Joe Henrich: Is Western society 'weird'? — интервью в программе Hard Talk, BBC

Википедия:Биографии современников
Выпускники Университета Нотр-Дам
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Университета Британской Колумбии
Преподаватели Гарвардского университета
Экономисты Канады
Психологи Канады
Антропологи Канады